«Униве́р. Новая общага» — российский сериал-ситком, повествующий о жизни студентов, проживающих в одном блоке общежития. Продолжение телесериала «Универ». Транслировался каналом ТНТ с 10 октября 2011 года по 1 октября 2018 года. С 3 сезона сериал снова носил название «Универ».

На данный момент является самым продолжительным по времени в эфире ситкомом в истории российского телевидения.

В августе 2020 года актриса Настасья Самбурская объявила о начале съёмок продолжения сериала под названием «Универ. 10 лет спустя». Премьера состоялась 6 декабря 2021 года.

Сюжет 
Действие происходит после событий сериала «Универ».

Оставленным на второй год пятикурсникам Антону и Кузе привалило счастье. Их старая общага идет под снос, и в новом корпусе их селят в блок с тремя девушками — Кристиной, Машей и Яной. В роли аспиранта в универ возвращается и Майкл — чтобы откосить от армии. Ребята стали старше и… романтичнее. Теперь им хочется не только секса и тусовок, но и настоящих чувств. Однако вызвать взаимность у дам сердца не так просто, как кажется.

Сезон 1:
Общежитие № 3, в котором жили герои, идёт под снос, и трёх ребят (Майкла, Антона и Кузю) переселяют в новую общагу. В новом корпусе их селят в блок № 510 с девушками Кристиной, Яной и Машей. Кузя начинает встречаться с Машей, а Антон — с Кристиной. Позднее Кузя уезжает в Агаповку, вместо него заселяется ботаник Валентин.

Сезон 2:
В блок заселяется младшая сестра Яны — Юля, которая всеми силами старается отбить Антона у Кристины. Яна открывает своё «ИП». В соседний блок заселяются два гопника — Иваныч и Кисель.

Сезон 3:
Кристина расстаётся с Антоном и уезжает в Тверь, Валя и Маша после продолжительного расставания решают пожениться, Антон и Майкл организуют совместный бизнес, а Яна взяла академический отпуск на год и фиктивно расстаётся с Иванычем. На освободившиеся места в блоке заселяются сестры-двойняшки Вика и Ника. Вскоре возвращаются Яна с сыном Никитой, Кристина, чтобы отбить у Вики Антона, и Варя, чтобы вернуть Майкла.

В финале сериала сыграно 4 свадьбы: Антона с Кристиной, Майкла с Варей, Маши с Валей и Яны с Максом.

Главные герои

Эдуард Кузьмин (Кузя) 
Эдуард Васильевич Кузьмин (Виталий Гогунский) — студент филологического факультета. Родился в Агаповке, долгое время прожил в Кургане, о чём часто вспоминает с ностальгией. Добр и бесхитростен, из-за чего друзья часто подшучивают над ним. В трудных ситуациях начинает юлить и бездарно завираться. Довольно часто свои мысли и чувства выражает фразами типа: «Потеря потерь!», «Блин блинский!», «Крутяк», «Точняк».В 71 серии после ссоры с Машей Беловой уехал в Агаповку.

 Артур Микаэлян (Майкл) 
Артур Тигранович Микаэлян (Арарат Кещян) — армянин из Адлера, аспирант-историк (с 7 серии), позднее доцент (с 201 серии). В отношениях с ректором Зуевым зачастую робок до трусости, однако обладает хорошим чувством юмора и здравым смыслом, а также коммерческой хваткой и смекалкой, которые помогает ему умело выпутываться из различных неприятных ситуаций. Пользуется популярностью у противоположного пола. Лучший друг Антона Мартынова.

 Антон Мартынов 
Антон Львович Мартынов (Станислав Ярушин) — студент экономического факультета (с 1 по 207 серии), позднее (с 213 серии) — аспирант. Сын олигарха Льва Мартынова, «сослан» из Англии в универ отцом за беспечный образ жизни. Любит манипулировать людьми, играя на их слабостях и чертах характера, небезосновательно считает себя «королём разводов» (не всегда добрых). Злоупотребляет дорогим крепким алкоголем, увлекается азартными играми. Лучший друг Артура Микаэляна.

 Маша Белова 
Мария Степановна/Александровна Белова (Анна Хилькевич) — блондинка из Краснодара, студентка факультета журналистики. Любит модную одежду, тусовки и прочие развлечения. Несколько наивная альтруистка, склонная к аферизму и не всегда умелому вранью. Окружена вниманием поклонников, но при постоянных отношениях верна и весьма ревнива.

 Кристина Соколовская 
Кристина Михайловна Соколовская (Настасья Самбурская) — студентка экономического факультета. Волевая и острая на язык девушка из Твери, обладает обострённым чувством справедливости: осуждает других за проступки, но готова извиниться, если оказывается неправа. Увлекается йогой. В начале сериала — холодная мужененавистница из-за измены бывшего мужа, но постепенно «оттаивает» от знаков внимания Антона.

 Яна Семакина 
Яна Викторовна Семакина (Анна Кузина) — студентка педагогического факультета из Челябинска. Активистка, отличается хорошими организаторскими способностями, но из-за желания везде успеть, неумения обманывать и привычкой лезть не в своё дело часто попадает в переплёт. Плохо развитое чувство юмора компенсировано весьма богатым воображением.

 Валя Будейко 
Валентин Григорьевич Будейко (Александр Стекольников) — новый сосед (с 78 серии), ботаник из Саратова. Культурный, вежливый и безобидный человек, хотя правдив до бестактности и весьма зануден, предпочитает изъясняться наукообразными фразами. Студент-биохимик, много времени уделяет учёбе, готовя себя в лауреаты Нобелевской премии. Очень ответственно относится к здоровью (как к своему, так и окружающих) и соблюдению порядка и законности. Несмотря на высокий интеллект (IQ = 185), плохо понимает иронию и некоторые аспекты межличностных отношений. Из-за семейного воспитания поначалу сторонился отношений с противоположным полом, считая их серьёзной помехой в построении карьеры.

 Юля Семакина 
Юлия Викторовна Семакина (Анастасия Иванова) — новая соседка (со 104 серии), младшая сестра Яны, но, в отличие от неё, самоуверенна, самолюбива и эгоистична. Лицемерна и лжива, не особо разборчива в способах достижения своих целей. Не любит учиться, считает, что всего сможет добиться с помощью своей красоты.В 148 серии сознаётся Яне в отсутствии беременности и остаётся в Челябинске.

Макс Иванов (Иваныч) 
Максим Александрович Иванов (Константин Шелягин) — студент-биохимик, живущий по соседству с главными героями сериала в блоке № 511 (3 серия; со 121 серии). Гопник, но под напускными мелкокриминальными наклонностями скрываются мягкий характер и некоторая образованность. Разговаривает преимущественно на жаргоне, от которого его подруга Яна старается отучить. Хитёр, хотя порой действует легкомысленно.

Лёша Киселёв (Кисель) 
Алексей Михайлович Киселёв (Григорий Кокоткин) — студент философского факультета из Ростова-на-Дону. Глуповатый гопник, лучший друг Иваныча. Любитель выпить, зачастую в ущерб учёбе.

Сёстры Бобр 
Вика и Ника — сёстры-двойняшки из Нижнего Новгорода, заселившиеся в блок № 510 в 227 серии. Родители скрыли от них, кто рождён раньше, чтобы избежать споров из-за старшинства, но добились обратного результата.
 Виктория Бобр (Юлия Франц) — студентка экономического факультета. Спокойная и рассудительная, но временами эмоциональна.
 Ника Бобр (Екатерина Шумакова) — студентка-лингвист, также известная как видеоблогер НИКАгда. Обладает более весёлым и компанейским характером, нежели сестра. Любительница технических и цифровых новинок.

Второстепенные герои 
Зоя Михайловна Колесникова (Елена Валюшкина) — комендант (в просторечии — Коменда) новой общаги. Обидчива на любую критику в свой адрес. По мере сил не отказывает студентам в помощи, но и сама использует их возможности, не брезгуя при этом мягким шантажом. Довольно часто выражает свои мысли и чувства фразами «Японский бог» и «Етишкин корень».

Олег Валерьевич Смирнов (Владимир Фекленко) — председатель (до 46 серии) студенческого профкома. Любит красивую жизнь и дорогие статусные вещи, для их получения пользуется различными способами, такими как хищения из кассы профкома и взяточничество. Быстро придумывает планы афер, в критических ситуациях сразу находит оправдания своих неблаговидных поступков.Проиграв Яне выборы в профком (45 серия), уволился из МВГУ.

Павел Владимирович Зyeв (Сергей Пиоро) — заведующий кафедрой истории, с 33 серии — ректор. Доктор исторических наук. Строг и требователен, нетерпим к проявлениям коррупции во вверенном ему заведении. Болезненно относится к своей репутации, особенно боится пересудов. Женат, две дочери: старшая — Варя и младшая — Рита.

Лев Андреевич Мартынов (Андрей Лебедев) — отец Антона, олигарх. Старается вырастить из сына достойного наследника. Единственный человек, которого боится Антон, так как он может лишить его денег, каких-либо возможностей или наследства вообще.

Ксения Андреевна Ковальчук (Наталья Рудова) — новая (с 29 серии) заведующая кафедрой истории, назначенная на смену Зуеву. Также строга и требовательна.В 99 серии вышла замуж за американского профессора Джека Робертсона и осталась жить в США.

Варвара Павловна Зуева (Екатерина Молоховская) — психолог МВГУ (со 147 серии). Старшая дочь ректора Зуева. Весёлая, любит тусовки, не хочет ни от кого быть зависимой.

Артём Ребров (Влад Соколовский) — студент, руководитель телеканала «Универ-TV» (241—264 серии). Обаятельный карьерист, получил должность нечестным путем, обманув Нику и других девушек коллектива.Уехал на ПМЖ в Майами.

Василиса Андреевна Ефремова (Евгения Серебренникова) — новый (с 261 серии) проректор по административно-хозяйственной части МВГУ. Прагматик, разделяющая работу и личные отношения.

Над сериалом работали 

Авторы идеи
 Вячеслав Дусмухаметов
 Семён Слепаков

Продюсеры
 Артур Джанибекян
 Александр Дулерайн
 Вячеслав Дусмухаметов
 Семён Слепаков

Исполнительный продюсер
 Таймураз Бадзиев

Креативные продюсеры
 Евгений Соболев
 Заур Болотаев

Креативная группа
 Юлия Галиченко
 Илья Полежайкин
 Максим Вахитов
 Антон Колбасов
 Максим Корчагин
 Андрей Суслов

Режиссёры-постановщики
 Константин Смирнов
 Максим Зыков
 Тимофей Шоталов
 Владимир Тихомов (второй режиссёр)
 Рустам Мосафир
 Михаил Старчак
 Даниил Лисов

Звукорежиссёр
 Сергей Рассказчиков

Режиссёрская группа

 Олег Николаев (кастиг-директор, подбор актёров)
 Виктория Рассказова (помощник кастинг-директора)
 Ольга Чернышова (ассистент режиссёра по актёрам)
 Евгений Калабин (режиссёр планирования)

Диалоги
 Евгений Самохвалов
 Артем Гончаров
 Сергей Кинстлер
 Алим Бесчоков
 Дмитрий Осипов
 Максим Филатов
 Александр Косьянов
 Данил Троценко
 Василий Смолин
 Сергей Баронов
 Сергей Фирсов
 Андрей Орлов
 Андрей Воробьев

Операторы
 Эдуард Мошкович
 Юрий Коробейников
 Виктор Бормотов
 Иван Мамонов (2 сезон)
 Юрий Никогосов (оператор-постановщик)
 Дмитрий Карначик
 Фёдор Стручёв
 Илья Авербах
 Василий Рыжов

 Саундтрек 
Первый сезон
Саундтрек сериала исполнен группой «Градусы» («Научиться бы не париться»). Также присутствуют песни групп:
 «Quest Pistols» — «Дни гламура», «Жаркие танцы», «Ты так красива», «Революция», «Клетка», «Я твой наркотик».
 «Край неба» — «А я летаю», «Sometimes».
 «Pompeya» — «We Like Songs», «Sister», «90». «Нервы» — «Глупая».
 Доминик Джокер — «Если ты со мной».

Второй сезон
 «Leopard Bonapart» — «Barbarella».
 «Guru Groove Foundation» — «Golden Love», «My Baby».
 «Hospital» — «Falling».
 «The Maneken» — «Fast’n’Slow».
 «J07» — «Smoking Rule».
 Джамала — «You’re Made of Love», «Your Love».

Третий сезон
 «Serebro» — «Chocolate» (рингтон на телефоне Маши).
 «Quest Pistols Show» — «Непохожие» (рингтон на телефоне Майкла).
 «Меджикул» — «Митхун Чакроборти» (рингтон на телефоне Антона).
 «Время и Стекло» — «Навернопотомучто» (рингтон на телефоне Яны), «Топ».
 «IOWA» — «Бьёт бит» (рингтон на телефоне Антона).
 «Кравц» — «Осенний дождь» (рингтон на телефоне Иваныча).
 «Estradarada» — «Вите надо выйти» (рингтон на телефоне Киселя).
 Alekseev — «Пьяное солнце», «Навсегда».
 Макс Барских — «Туманы» (со 2-й части сезона в одной из серий сначала играла в ночном клубе, позже — рингтон на телефоне Майкла).
 Егор Крид — «Мало, так мало».
 Monatik — «Кружит».
 «Serebro» — «Между нами любовь» (играла в кафе «Викитория» во 2-й части сезона).
 Альберт Матосян — «Адлер-Сочи» (рингтон на телефоне Майкла при звонке от родственников из Адлера).
 Maruv & Boosin — «Drunk Groove».
 LOBODA — «SuperStar».
 TERNOVOY (ex. Terry) — «Домофон».

 Эпизоды 

 Первый сезон 
 Показ первого блока сезона (15 серий) состоялся с 10 октября по 2 ноября 2011 года.
 Второй блок (19 серий) — с 4 июня по 5 июля 2012 года.
 Третий блок (19 серий) — с 6 ноября по 6 декабря 2012 года.
 Четвёртый блок (8 серий) — с 21 по 31 января 2013 года.
 Пятый блок (16 серий) — с 11 марта по 4 апреля 2013 года.
 Шестой блок (22 серии) — с 28 октября по 4 декабря 2013 года.
 31 декабря 2013 года вышла первая новогодняя серия.
Общее количество серий сезона — 100.

 Второй сезон 
 Показ первого блока сезона (20 серий) состоялся с 17 марта по 17 апреля 2014 года.
 Второй блок (20 серий) — с 1 сентября по 2 октября 2014 года.
 31 декабря 2014 года вышла вторая новогодняя серия.
 Третий блок (20 серий) — с 10 марта по 9 апреля 2015 года
 Четвёртый блок (20 серий) — с 12 октября по 12 ноября 2015 года.
 Пятый блок (19 серий) — с 23 ноября по 23 декабря 2015 года.
Общее количество серий — 100.

 Третий сезон 
 Показ первого блока сезона под названием «Учись!» (20 серий) состоялся с 10 октября по 10 ноября 2016 года.
 27 декабря 2016 года вышла третья новогодняя серия.
 Второй блок «Майское наслаждение» (20 серий) — с 15 мая по 15 июня 2017 года.
 Третий блок «Попробуй» (20 серий) — с 7 ноября по 7 декабря 2017 года.
 27 декабря 2017 года вышла четвёртая новогодняя серия.
 Четвёртый блок «Наконец-то свадьба» (18 серий) — со 2 по 19 апреля 2018 года.
 Финальный пятый блок «Последний сезон»'' (18 серий) — с 3 сентября по 1 октября 2018 года.

Общее количество серий — 98.

Документальные фильмы 
Также были показаны передачи, рассказывающие о съёмках сериала:
 19 августа 2012 года — «Универ. День открытых дверей».
 19 апреля 2018 года — «Один день в Универе» (298 серия).
 2 октября 2018 года — «Универ. Фильм о проекте» (299 серия).

Примечания 

Телесериалы России, запущенные в 2011 году
Телесериалы России, завершённые в 2018 году
Телесериалы России 2010-х годов
Телесериалы-ситкомы России
Телесериалы-спин-оффы